

Історія школи 

У далекі післявоєнні роки, коли через Красилівські землі пролягли перші магістралі газопроводу, згідно із програмою ,,Соціального розвитку'' була збудована в районі поселення газовиків школа. Семирічка стала окрасою і гордістю красилівчан, тому що в 1949 р., кращої новобудови на той час — в районі не було

Славна історія школи пов'язана із розвитком освіти в державі, наприклад із семирічного навчання у 1963 р. школа стала восьмирічною, а з 1966 р. — середньою. Своєрідність її полягає ще й в тому, що навчання велося російською мовою, що надавало їй статус еліти, з певних тодішніх політичних міркувань. У роки незалежності України, у школі, викладання, через поступову двомовність з 1992 р. перейшло на чисто українське.

За 60 років школу закінчило 1575 учнів, 112 випускників було нагороджено похвальними листами, 137 учнів отримали за відмінне навчання та зразкову поведінку золоті і срібні медалі. Лише в 2001—2002 н.р. — 16 випускників закінчили школу із золотою й срібною медалями.

Див. також 
 Хмельницька область
 Школа
 Красилів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт школи 
 Відділ освіти Красилівської РДА 
 Інформаційно-розважальний портал міста Красилів 

Школи Хмельницької області
Красилів